Дмитриева, Наталья:
 Дмитриева, Наталья Васильевна (1934—2008) — советская учёная, доктор медицинских наук, профессор.
 Дмитриева, Наталья Витальевна (род. 1955) — российский психолог, психотерапевт, профессор.
 Дмитриева, Наталья Владимировна (род. 1945) — советская и российская актриса.